Inezia caudata — вид воробьиных птиц из семейства тиранновых. Выделяют два подвида.

Распространение 
Обитают в Бразилии, Колумбии, Французской Гвиане, Гайане, Суринаме и Венесуэле. Естественной средой обитания являются субтропические и тропические сухие леса, влажные равнинные леса, мангры, сведенные леса.

Описание 
Длина тела 12 см. Вес 7-8 г. У представителей номинативного подвида широкое глазное кольцо, оливковые корона и верхние части тела.

Биология 
Согласно наблюдениям, питаются муравьями (Hymenoptera) и пауками (Araneae). Гнездо простое, в форме открытой чаши, помещаемое на развилку ветвей дерева, в 2,5 м от поверхности земли или выше.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 https://www.hbw.com/species/pale-tipped-tyrannulet-inezia-caudata
Тиранновые
Животные, описанные в 1897 году
Птицы Южной Америки